Targaryendraco — род птерозавров из семейства Targaryendraconidae, окаменелые остатки которых были обнаружены в нижнемеловых отложениях Германии. В род включают единственный вид Targaryendraco wiedenrothi, описанный в 2019 году.

Открытие и название 
В июле 1984 года палеонтолог-любитель Курт Виденрот обнаружил фрагментарный скелет птерозавра в суглинковой яме в районе  на южной окраине города Ганновера. В 1990 году немецкий палеонтолог Руперт Вильд описал находку как новый вид орнитохейруса: Ornithocheirus wiedenrothi. Видовое название дано в честь Виденрота как первооткрывателя. Вильд посчитал скелет похожим на таковой у Ornithocheirus compressirostris, в то время считавшийся типовым видом орнитохейруса.

Голотип SMNS 56628 был обнаружен в слое формации Штадтхаген, который датируют самым ранним готеривским ярусом, около 132 миллионов лет. Образец состоит из частичного скелета с нижней челюстью. Он содержит переднюю и заднюю часть симфиза, фрагмент ребра, дальние концы левых лучевой и локтевой костей, ближний и дальний концы левой третьей пястной кости и кусочек фаланги, вероятно, первого левого III пальца. Образец может представлять не взрослую особь. Окаменелость является частью коллекции  в Штутгарте. Это наиболее полный образец птерозавра из нижнего мела Германии.

В 2001 году палеонтолог Дэвид Анвин предположил, что образец может принадлежать новому виду Lonchodectes; сам Ornithocheirus compressirostris был в конечном счёте также включён в этот род. В 2013 году Таисса Родригес и  пришли к выводу, что в любом случае это не вид орнитохейруса. В работе 2019 года Паскаль Абель и его коллеги заявили, что найденный в 1984 году образец должен быть выделен в отдельный род.

В ноябре 2019 года Родриго Пегас, Борха Холгадо и Мария Эдуарда Сантос-де-Кастро Леаль назвали и описали род Targaryendraco. Родовое название сочетает в себе отсылку к роду Таргариенов с  — дракон. Таргариены являются королевской династией из цикла фантастических романов писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня», в котором появляются драконы. Как и у литературных драконов, у найденного образца тёмные кости. Типовым видом является Ornithocheirus wiedenrothi. Новым названием (combinatio nova) вида является Targaryendraco wiedenrothi.

Описание 
В 2019 году авторы описания воздержались от оценки размера животного, учитывая фрагментарный характер окаменелости. Они оценили размах крыльев наиболее близких видов в 2,9—4 метра.

Пегас и его коллеги указали единственную аутапоморфию — характерную черту, по которой диагностируется вид: симфиз нижней челюсти имеет по средней линии спереди одонтоидный, или зубоподобный, отросток, образованный слиянием боковых выступов окклюзионного желобка на верхней поверхности сустава нижнечелюстных костей.

Систематика 
Авторы описания поместили Targaryendraco в собственное семейство Targaryendraconidae, находящееся в составе совершенно новой клады Targaryendraconia, где род находится в политомии с Aussiedraco и Barbosania.

Примечания 

Pteranodontoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2019 году